Wohlde bezeichnet:

 Wohlde, Gemeinde in Schleswig-Holstein
 Wohlde (Bergen), Ortsteil von Bergen, Niedersachsen
 Wohlde (Winkelsett), Ortsteil der Gemeinde Winkelsett, Niedersachsen

Siehe auch:

 Wohld